Le nom château de Francs peut désigne deux châteaux situés en Gironde :

 Le premier sur la commune de Francs.
 Le second sur la commune de Bègles.

Francs